Vera Konstantinova van Rusland (1854-1912), een dochter van grootvorst Constantijn Nikolajevitsj van Rusland
Vera Konstantinova van Rusland (1906-2001), het jongste kind van Grootvorst Constantijn Konstantinovitsj van Rusland